P64 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 64, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament, zie Magdalen papyrus